O St. James's Gate Dublin é um clube de futebol irlandês. Sua sede fica na cidade de Dublin.

Clubes de futebol da Irlanda
Clubes de futebol fundados em 1902